On appelle 100 mètres différentes compétitions sportives qui se déroulent sur une distance de  :
 100 mètres en athlétisme, et plus spécialement en tant que discipline aux Jeux olympiques ;
 100 mètres haies en athlétisme féminin.

Cinéma : 100 mètres, film espagnol de Marcel Barrena sorti en 2016.